

Persone 
 Tony "T-Bone" Bellamy, chitarrista, pianista e vocalist dei Redbone
 T-Bone Burnett, cantautore e produttore musicale statunitense
 T-Bone Slim, pseudonimo di Matti Valentine Huhta, poeta, paroliere e attivista statunitense dell'IWW
 Tom "T-Bone" Stankus, musicista statunitense
 T-Bone Walker, chitarrista e cantautore blues statunitense
 Tom "T-Bone" Wolk, bassista statunitense
 T-Bone, rapper cristiano statunitense
 Mr. T-bone, cantante italiano

Personaggi immaginari 
 T-Bone, personaggio del manga ed anime One Piece
 T-Bone, personaggio secondario della serie televisiva statunitense Arrested Development - Ti presento i miei
 T-Bone Grady , è un personaggio del videogioco Watch Dogs

Altro 
 Kansas City T-Bones, squadra statunitense di baseball appartenente alla Northern League
 T-bone, nomignolo inglese per indicare il trombone
 T-bone accident, nome inglese per indicare un incidente automobilistico di tipo frontale-laterale
 T-bone steak, nome inglese per indicare la bistecca alla fiorentina